Interstellaire peut faire référence à :

Astronomie 
 Milieu interstellaire
 Poussière interstellaire
 Nuage interstellaire
 Vaisseau interstellaire
 Absorption interstellaire
 Voyage interstellaire

Cinéma et télévision 
 Interstellaire, le titre québécois d’Interstellar, un film américano-britannique réalisé par Christopher Nolan en 2014
 Alliance interstellaire, une organisation de l'univers de la série Babylon 5

Musique 
 Interstellaires, dixième album studio de la chanteuse Mylène Farmer (2015)